Gewog di Khar – raggruppamento di villaggi del distretto di Pemagatshel, nella regione Orientale, in Bhutan
 Hina Rabbani Khar – politica pakistana
 Khar – capoluogo di Bajour, nel Pakistan
 Parco nazionale di Khar Turan – seconda area protetta più grande dell'Iran